Гарамон ():
 Одна з одиниць друкарської системи мір: 1 гарамон (або корпус) = 10 пунктам = 3,759 мм.
 Шрифт Garamond, наявний в текстових редакторах для персональних комп'ютерів.

Назва на честь розробника шрифту Клода Гарамона (1480—1561), паризького друкаря.

Джерела 
 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. ДСТУ 3018–95
 Огар Емілія. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи. — Львів: Палітра друку, 2002. — 224 с.

Друкарство
Видавнича справа